Зимар — имя.

 Зимар, Зимара — населённый пункт на Евфрате, недалеко от его истока.
 Замар или Зимар — название области (ср.: Мукаддаси, 89) и города в Йемене в 2 переходах от Саны (Йакут, II, 721). Отождествлён с современным городом Дамар (город) южнее Саны.

 Зимар — вид модной одежды в Европе ок. XVI века, отделанная мехом длинная безрукавка (от славянского «зима»).
 Зимар или Зиммар — марка фотографического объектива, разновидности плазмата.
 Зимар — патентованное название препарата гатифлоксацина.

Персоналии 
 Зимар, Губерт Теофил (1835—1902) — немецкий прелат, профессор католической догматики в Бонне. 
 Зимар, Марко Антонио — итальянский врач, философ и алхимик, издавший книгу «Пещера медицинской магии» в начале XVI века.

Примечания